«Стад Дюделанж» () — бывший футбольный клуб из города Дюделанж, Люксембург. Основан в 1908 году. В связи с трудными финансовым и турнирным положением в 1980-х годах клуб объединился в середине 1991 года с двумя другими городскими клубами, «Альянс Дюделанж» и «ЮС Дюделанж, в «Ф91 Дюделанж».

История 
«Стад» впервые поучаствовал в розыгрыше чемпионата в сезоне 1913/14 годов. Золотой период клуба пришёлся на 20-е—50-е годы, когда он выиграл почти все свои трофеи или финишировал в первенстве вторым.

Во время оккупации Люксембурга Третьим Рейхом клуб участвовал в розыгрыше чемпионата Германии в Гаулиге Мозеланд. В сезоне 1941/42 команда выиграла Гаулигу и вышла в плей-офф, но в первом раунде со счётом 0-2 дома проиграла Шальке 04, будущему победителю.

В 1965 году «Стад», как оказалось потом, в последний раз стал чемпионом страны. Уже через 3 сезона он занял 11-е место и выбыл во второй дивизион. После этого команда ещё 10 раз играла в высшей лиге и 8 — во второй. В 1986 году клуб в последний раз играл в элите и занял последнее (12-е) место, проиграв 20 матчей и 2 сведя вничью. В следующем сезоне «Стад» финишировал последним уже во втором дивизионе. В 1989 году клуб выбыл и из третьей лиги, но через год смог вернуться. Заняв 4-е место в сезоне 1990/91 «Стад» объединился с «Альянсом» (в этом сезоне играл во второй лиге) и ЮС (в третьей). В итоге был образован клуб Ф91 Дюделанж.

Названия 
 1908 — основан как Gallia Dudelange
 1912 — переименован в Sparta Dudelange
 1913 — переименован в Stade Dudelange
 1940 — переименован в FV Stadt Düdelingen (название по-немецки)
 1944 — переименован обратно в Stade Dudelange

Достижения 
 Чемпионат Люксембурга
 Победитель (10): 1938/39, 1939/40, 1944/45, 1945/46, 1946/47, 1947/48, 1949/50, 1954/55, 1956/57, 1964/65
 Серебряный призёр (6): 1919/20, 1922/23, 1924/25, 1927/28, 1955/56, 1959/60

 Кубок Люксембурга
 Победитель (4): 1937/38, 1947/48, 1948/49, 1955/56
 Финалист (8): 1927/28, 1935/36, 1938/39, 1939/40, 1946/47, 1956/57, 1957/58, 1959/60

 Гаулига Мозеланд
 Победитель (1): 1941/42

Участие в еврокубках

Известные игроки 
  Эрнест Бреннер (1952—1971)
  Николас Кеттель (1945—1948 , 1953—1960)
  Тео Стендебах (1958—1963)
 Камилль Либар (1937—1940 , 1944—1947)

Примечания

Ссылки 
 информация о клубе на weltfussballarchiv.com
 таблицы чемпионатов Люксембурга на rsssf.com

Футбольные клубы Люксембурга, прекратившие существование
Дюделанж